Matthäus von Vendôme ist der Name folgender Personen:

* Matthäus von Vendôme (Schriftsteller), französischer Schriftsteller 
 Matthäus von Vendôme (Abt) († 1286), französischer Geistlicher, Abt von Saint-Denis